Ich denk an dich bzw. Ich denk’ an Dich steht für:

 Ich denk’ an Dich (Roy-Black-Lied), Lied des Schlagersängers Roy Black (1968)
 Ich denk an dich, Lied auf der Single des Sängers Heintje (12. November 1973)
 Ich denk’ an dich, (Studio-)Album des Sängers Heintje Simons (1973)
 Ich denk an dich (Rio-Reiser-Lied), Lied des Sängers Rio Reiser (1988)
 Ich denk’ an dich, Lied der Sängerin Marianne Rosenberg (1989)
 Ich denk an dich (Pur-Lied), Lied der Pop-Band Pur (2003)
 Ich denk an dich (Semino-Rossi-Lied), Lied des Sängers Semino Rossi (2006)